Альберт Проса (; 1 октября 1990, Тарту, Эстонская ССР, СССР) — эстонский футболист, нападающий мальтийского клуба «Валлетта» и сборной Эстонии. Один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Эстонии.

Карьера

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Таммека», в котором и начал профессиональную карьеру. 15 марта 2008 года дебютировал в чемпионате Эстонии, выйдя на замену на 73-й минуте в матче против «ТФМК». В 2012 году подписал контракт с «Флорой», с которой стал чемпионом Эстонии. В 2016 году перешёл в клуб чемпионата Финляндии «РоПС». Зимой 2017 года вернулся в Эстонию, где подписал контракт с «ФКИ Таллинн». В составе клуба выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В декабре 2017 года подписал контракт с мальтийским клубом «Валлетта».

Карьера в сборной 
Играл за сборные Эстонии различных возрастов. За основную сборную дебютировал 20 июня 2011 года в товарищеском матче против сборной Чили, выйдя на замену на 64-й минуте матча.

Достижения

Командные 
«Флора»
  Победитель Чемпионата Эстонии (1): 2015
  Обладатель Кубка Эстонии (2): 2013, 2016
  Обладатель Суперкубка Эстонии (2): 2014, 2016

ФКИ «Таллинн»
  Обладатель Кубка Эстонии (1): 2017
  Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 2017

Личные 
 Лучший бомбардир Чемпионата Эстонии: 2017 (совместно с Рауно Саппиненом — по 27 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЭФС
 
 профиль на сайте УЕФА
 профиль на сайте "Таллинна"

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Таммека»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «РоПС»
Игроки ФК «ФКИ Таллинн»
Игроки ФК «Валлетта»
Игроки ФК ТПС